El término Shaftesbury puede referirse a:

 Shaftesbury, una localidad ubicada en el norte del condado de Dorset (Inglaterra).
 Shaftesbury Films, una compañía canadiense de creación de películas y series de televisión localizada en Toronto, Ontario.
 Los Condes de Shaftesbury, entre los que destaca:
 Anthony Ashley Cooper, 3er conde de Shaftesbury, político, filósofo y escritor inglés, perteneciente a la escuela neoplatónica de Cambridge.